Попис становништва 2010. у САД био је 23 по реду попис становништва у САД. Као референтни дан одређен је 1. април 2010. Као део напора да се повећа тачност пописа ангажовано је 635.000 пописивача. Пописом је утврђено да је број становника САД 308.745.538 што је повећање за 9,7% у односу на претходни попис.

Профил популације 
 72,4% се декларисало као белци
 16,3% се декларисало као Хиспаноамериканци
 12,6% се декларисало као црнци или Афроамеричког порекла 
 4,8% се декларисало као Азијати
 2,9% мелези

По савезним државама

Референце

Спољашње везе 

 2010 Census

Демографија САД
Пописи становништва
2010.